Виталий Владимирович Пацера (; 20 января 1936, Ульяновка, , Сумская область — апрель 2022) — украинский композитор.

Окончил Киевское музыкальное училище. По распределению уехал на Урал, преподавал в Пермском музыкальном училище. Затем вернулся на Украину и обосновался в Харькове, в 1998—2003 гг. возглавлял харьковскую организацию Союза композиторов Украины.

Музыкальный язык Пацеры отмечен интересом к джазу, недаром среди его излюбленных инструментов тромбон (более 20 сочинений, результат творческого содружества с тромбонистом Олегом Федорковым). К числу важнейших работ Пацеры принадлежат «Реквием» для хора, солистов и оркестра, «Симфония духов», программные фортепианные сонаты «Неразрешимые диалоги», «Оргии при затмении луны», «Дьявол и Христос».

Примечания

Литература 
 Деменко, Б. Віталій Пацера: тексти й контексти творчості // Музика. — 2006. — № 1. — С. 8-10.

Композиторы Украины
Академические музыканты Украины
Умершие в 2022 году